O termo discartrose, em reumatologia, corresponde a falência estrutural ou funcional da articulação entre discos intervertebrais (junta discal), análoga à osteoartrite da articulação sinovial, combinando degeneração discal e alterações ósseas.  

Inicia-se como degeneração discal, sendo que alteralções mais tardias incluem a formação de osteófitos, certo desaparecimento do tecido discal, alterações na cartilagem hialina e alterações ósseas subcondrais.

Doenças musculoesqueléticas